Sendim puede referirse a:

 Sendim, freguesia del municipio de Felgueiras, Portugal.
 Sendim, freguesia del municipio de Miranda do Douro, Portugal.
 Sendim, freguesia del municipio de Tabuaço, Portugal.
 Sendim da Ribeira, freguesia del municipio de Alfândega da Fé, Portugal.
 Sendim da Serra, freguesia del municipio de Alfândega da Fé, Portugal.